

Musica
Urban  – sottogenere musicale del rhythm and blues e del soul

Onomastica
Urban  – variante del nome proprio di persona italiano maschile Urbano

Persone
Urban  – imprenditore fonditore ungherese che fornì i cannoni per l'assedio di Costantinopoli del 1453
Adolf Urban  – calciatore tedesco
Alberto Urban  – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Carla Urban  – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Giovanni Urban  – calciatore italiano
Jan Urban  – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
Joseph Urban  – architetto, scenografo e designer austriaco naturalizzato statunitense
Karl Urban  – attore neozelandese
Karl von Urban  – militare austriaco
Keith Urban  – cantante neozelandese
Pavo Urban  – fotografo croato
Peter Urban  – karateka e maestro di karate statunitense

Pagine correlate
Urbain
  Urbano (disambigua)